Simon Poirier (né le  à Montréal, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Après avoir disputé ses trois premières saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec avec les Cataractes de Shawinigan, il est échangé à l’été 1999 aux Voltigeurs de Drummondville.

En 2000, il commence sa carrière professionnelle avec les Mustangs de Phoenix et les Aces d'Anchorage de la West Coast Hockey League.

Il passe ensuite trois saisons et demie dans la United Hockey League.

Au milieu de la saison 2004-2005, il se joint au Mission de Sorel-Tracy de la Ligue nord-américaine de hockey.

Il fait ensuite des passages avec les Chiefs de Saint-Hyacinthe et le Saint-François de Sherbrooke, puis en 2010-2011, il joue quelques matchs avec le GCI de Sorel-Tracy.

Le  il signe une prolongation de contrat avec l'équipe qui porte désormais le nom du HC Carvena de Sorel-Tracy.

Le  il signe une prolongation de contrat avec l'équipe qui porte désormais le nom des Éperviers de Sorel-Tracy.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1996-1997 ||Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||37 ||2 ||1 ||3 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1997-1998 ||Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||49 ||0 ||9 ||9 ||32 ||6 ||0 ||1 ||1 ||8
|-
|1998-1999 ||Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||43 ||0 ||14 ||14 ||102 ||6 ||1 ||0 ||1 ||27
|-
|1999-2000 ||Voltigeurs de Drummondville ||LHJMQ ||71 ||2 ||16 ||18 ||119 ||16 ||0 ||2 ||2 ||35
|-
| 2000-2001 ||Mustangs de Phoenix ||WCHL ||14 ||0 ||0 ||0 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001||Aces d'Anchorage ||WCHL ||38 ||1 ||2 ||3 ||72 ||3 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
| 2001-2002 ||River Otters du Missouri ||UHL ||57 ||3 ||10 ||13 ||99 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2001-2002 ||Speed de Knoxville ||UHL ||16 ||0 ||4 ||4 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 ||Beacons de Port Huron ||UHL ||75 ||3 ||11 ||14 ||113 ||3 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2003-2004 ||Beacons de Port Huron ||UHL ||37 ||2 ||5 ||7 ||53 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2003-2004 ||Jackals d'Elmira ||UHL ||23 ||0 ||8 ||8 ||62 ||14 ||0 ||6 ||6 ||18
|-
|2004-2005 ||Jackals d'Elmira ||UHL ||45 ||3 ||7 ||10 ||110 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Mission de Sorel-Tracy ||LNAH ||17 ||1 ||2 ||3 ||30 ||11 ||0 ||2 ||2 ||29
|-
|2005-2006 ||Mission de Sorel-Tracy ||LNAH ||53 ||3 ||14 ||17 ||169 ||11 ||1 ||2 ||3 ||36
|-
|2006-2007 ||Mission de Sorel-Tracy ||LNAH ||39 ||3 ||14 ||17 ||110 ||9 ||0 ||5 ||5 ||25
|-
|2007-2008 ||Mission de Sorel-Tracy ||LNAH ||31 ||0 ||9 ||9 ||97 ||5 ||0 ||0 ||0 ||14
|-
|2008-2009 ||Chiefs de Saint-Hyacinthe ||LNAH ||25 ||1 ||8 ||9 ||44 ||6 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
|2009-2010 ||Saint-François de Sherbrooke ||LNAH ||7 ||0 ||2 ||2 ||31 ||14 ||0 ||2 ||2 ||44
|-
|2010-2011 ||GCI de Sorel-Tracy ||LNAH ||5 ||0 ||0 ||0 ||8 ||4 ||0 ||0 ||0 ||10
|-
|2011-2012 ||HC Carvena de Sorel-Tracy ||LNAH ||37 ||1 ||11 ||12 ||118 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 ||HC Carvena de Sorel-Tracy ||LNAH ||12 ||1 ||1 ||2 ||39 ||14 ||0 ||2 ||2 ||49
|-
|2013-2014 ||Éperviers de Sorel-Tracy ||LNAH ||33 ||0 ||5 ||5 ||99 ||10 ||0 ||2 ||2 ||27
|-
|2014-2015 ||Éperviers de Sorel-Tracy ||LNAH ||28 || 1 || 4 || 5 || 135 || 18 || 0 || 2 || 2 || 62
|-
|2015-2016 ||Éperviers de Sorel-Tracy ||LNAH ||20 || 0 || 2 || 2 || 62 || 20 || 0 || 0 || 0 || 51
|-
| colspan="3"|
| colspan="5"|
| colspan="5"|
|- 
|2018-2019 || Éperviers de Sorel-Tracy || LNAH |||| 3 || 0 || 0 || 0 || 8 ||||- ||- ||- ||- ||-
|-

Notes et références 

Naissance en août 1979
Joueur québécois de hockey sur glace
Naissance à Montréal
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Voltigeurs de Drummondville
Joueur des Mustangs de Phoenix
Joueur des Aces d'Anchorage
Joueur des River Otters du Missouri
Joueur du Speed de Knoxville
Joueur des Beacons de Port Huron
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur du Mission de Sorel-Tracy
Joueur des Chiefs de Saint-Hyacinthe
Joueur du Saint-François de Sherbrooke
Joueur du GCI de Sorel-Tracy
Joueur du HC Carvena de Sorel-Tracy
Joueur des Éperviers de Sorel-Tracy
Défenseur de hockey sur glace